Aswell ist der Familienname folgender Personen:

 James Benjamin Aswell (1869–1931), US-amerikanischer Politiker
 Mary Louise Aswell (1902–1984), Schriftstellerin